Innbygda se poate referi la:

 Localități din Norvegia
 Innbygda, reședința comunei Trysil
 Innbygda, localitate în comuna Selbu